Miasta:
 Suárez – miasto w Kolumbii, w departamencie Cauca
 Suárez – miasto w Kolumbii, w departamencie Tolima

Osoby o tym nazwisku:
 Adolfo Suárez – hiszpański polityk i prawnik
 Blanca Suárez – hiszpańska aktorka
 Luis Suárez Miramontes – hiszpański piłkarz i trener, laureat Złotej Piłki
 Luis Fernando Suárez – kolumbijski piłkarz i trener
 Luis Alberto Suárez – urugwajski piłkarz
 Osvaldo Suárez – argentyński lekkoatleta

Inne:
 (6438) Suárez – planetoida z pasa głównego asteroid